Ultima Online
Universidade de Oklahoma
Ou ainda:
Banda Uó

Desambiguações de siglas